Granges (Fribourg), een gemeente in in het kanton Fribourg, Zwitserland 
 Granges (Wallis), een plaats en voormalige gemeente in het kanton Wallis, Zwitserland

ook in Zwitserland:
Granges-Paccot (Fribourg)
Granges-de-Vesin, een plaats en voormalige gemeente in het kanton Fribourg
Granges-près-Marnand (Vaud) 

 Granges (Saône-et-Loire)
ook:
Granges-d'Ans, Dordogne 
Granges-la-Ville, Haute-Saône 
Granges-le-Bourg, Haute-Saône
Granges-les-Beaumont, Drôme 
Granges-Narboz, Doubs 
Granges-sur-Aube, Marne 
Granges-sur-Baume, Jura 
Granges-sur-Lot, Lot-et-Garonne 
Granges-sur-Vologne, Vogezen 

Guilherand-Granges, Ardèche 
Matafelon-Granges, Ain

gemeenten met de naam Les Granges (doorverwijspagina)